Campaña del Levante puede estar haciendo referencia a dos sucesos militares de la Guerra Civil Española:

Ofensiva del Levante, al intento fallido del Bando franquista por conquistar Valencia en 1938.
Campaña de Bombardeos en el Levante, la ofensiva aérea y los bombardeos franquistas contra las localidades del Levante español que se mantenían fieles a la Segunda República Española.